Якимо́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Яким ← Иоаким.

Якимовичи-Кожуховские — дворянский род.

Известные носители:

 
 
 Якимович, Алесь Иванович (1904—1979) — белорусский советский писатель, поэт и переводчик.
 Якимович, Антон Иванович (1883—1944) — генерал-майор.
 Якимович, Борис Анатольевич (род. 1952) — ректор ИжГТУ с 2007.
 Якимович, Иосиф Ильич (1880—1919) — революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири.
 Якимович, Михаил Иванович (род. 1967) — советский и белорусский гандболист.
 Якимович, Николай Кондратьевич (1919—2002) — Герой Советского Союза.
 Якимович, Роман (1889—1951) — польский археолог, антрополог, этнограф, нумизмат и музейный работник.
 Якимович, Сергей Борисович (род. 1955) — доктор технических наук, профессор
 Якимович, Сергей Валентинович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Якимович, Яков Никифорович (1848—1908) — гистолог, доктор медицины, автор ряда исследований.

См. также

Примечания